Choluteca ist eines der 18 Departamentos im mittelamerikanischen Staat Honduras.

Es ist die südlichste Region in Honduras am Golf von Fonseca und grenzt im Osten und Süden an Nicaragua. Die Hauptstadt von Choluteca ist die gleichnamige Stadt Choluteca.

Gegründet wurde das Departamento im Jahr 1825 als eines der ursprünglichen Verwaltungseinheiten nach der Unabhängigkeit von Honduras. Seine heutige Form erhielt Choluteca im Jahr 1893 mit der Abtrennung des westlichen Teils des Departamentos und der gleichzeitigen Gründung des Departamentos Valle.

Municipios 

Choluteca ist verwaltungstechnisch in 16 Municipios unterteilt:

Klimatabelle

Weblinks 

 Interaktive Karte von Honduras

Choluteca
 
Gegründet 1825